Глубокая Балка — название населённых пунктов:

Россия 
 Глубокая Балка — посёлок в Сальском районе Ростовской области.

Украина 
 Глубокая Балка — село в Знамянском районе Кировоградской области.
 Глубокая Балка — село в Решетиловском районе Полтавской области.